Klim - miasto w Danii
Osoby o nazwisku Klim:
 Józef Klim –  polityk i nauczyciel, poseł na Sejm V i VI kadencji
 Michael Klim – pływak australijski pochodzenia polskiego
 Józef Klim – polski polityk i nauczyciel, poseł na Sejm V i VI kadencji
 Roman Klim – regionalista pomorski, miłośnik Żuław i Kociewia
 Romuald Klim – białoruski lekkoatleta, mistrz olimpijski z Tokio 1964
Zobacz też:
 Klima